Koko Tsurumi – ginnasta giapponese
 Shūji Tsurumi – ex ginnasta giapponese
 Tomoyoshi Tsurumi – ex calciatore giapponese